JIO est un sigle qui peut désigner :
 , une agence de renseignement britannique chargée de l'évaluation du renseignement et du développement de la capacité analytique de la communauté du renseignement britannique ;
 , une agence de renseignement du gouvernement australien qui a existé entre 1969 et 1990 et qui était chargée de l'analyse des renseignements de défense et des renseignements étrangers.

Jio peut désigner :
 Jio, une entreprise de télécommunication mobile indienne.